Купата на УЕФА 1972/73 е 2-рото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 ХЯК Хезлинки се оттегля от участие.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1972/73
 Купа на носителите на купи 1972/73

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1972/73

Лига Европа